NGC 5003 (другие обозначения — UGC 8228, MCG 7-27-33, ZWG 217.13, PGC 45559) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
5003
Гончие Псы (созвездие)